Detta är en lista över de 816 kommunerna i departementet Aisne i Frankrike.

Aisne
Kommuner Aisne